Micheil Kalatosischwili ist der Name folgender Personen:

 Micheil Kalatosischwili, Geburtsname von Michail Kalatosow (1903–1973), georgischer Filmregisseur
 Micheil Kalatosischwili (Regisseur) (1959–2009), georgischer Filmregisseur